Guisad I – biskup Seo de Urgel w latach 857 – 872
 Guisad I – biskup Seo de Urgel w latach 940 – 981